Алексе́й Нестере́нко:
 Нестеренко, Алексей Геннадьевич (род. 1984) — российский актёр театра и кино.
 Нестеренко, Алексей Ефремович (1915—?) — советский дипломат.
 Нестеренко, Алексей Иванович (1908—1995) — генерал-лейтенант, первый начальник космодрома Байконур.